Název Suchý vrch má více hor (a též přilehlých chráněných území):

V Česku:
 Suchý vrch (Děčínská vrchovina) (481 m) - vrchol národním parku České Švýcarsko
 Suchý vrch (Blatenská pahorkatina) (518,3 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, severně od Nové Vsi u Nepomuka v okrese Plzeň-jih
 Suchý vrch (Broumovské stěny) (715 m) – vrch v NPR Broumovské stěny
 Suchý vrch (Lužické hory) (641 m) – hora v pohoří Lužické hory
 Suchý vrch (Hrubý Jeseník) (943 m) – přírodní rezervace a vrch v pohoří Hrubý Jeseník
 Suchý vrch (Orlické hory) (995 m) – nejvyšší vrchol Bukovohorské hornatiny
 Přírodní park Suchý vrch - Buková hora – přírodní park v Bukovohorské hornatině
 Suchý vrch (Šumavské podhůří) (840 m) – vrch v Boletické vrchovině v Šumavském podhůří

Na Slovensku:
 Suchý vrch (Nitrické vrchy) (1028 m) – nejvyšší hora Nitrických vrchů
 Suchý vrch (Malá Fatra) (1267 m) – hora v Malé Fatře
 Suchý vrch (Velká Fatra) (1550 m) – hora ve Velké Fatře
 Suchý vrch (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace v oblasti Veľká Fatra
 Suchý vrch (Vysoké Tatry) (1793 m) – hora ve Vysokých Tatrách
 Suchý vrch (Západní Tatry, 1477 m), též Homôľka – hora v Západních Tatrách
 Suchý vrch Kondracký – hora v Západních Tatrách

Podobné názvy 
 Suchý kopec (815 m) – vrch ve Žďárských vrších
 Suchý (Malá Fatra) (1468 m) – hora v Malé Fatře